Moreau de Melen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Moreau de Melen (1879–1968), belgischer Fußballspieler
 Henri Moreau de Melen (1902–1992), belgischer Offizier und Politiker